Ранчо лос Рамирез има више значења:

 Ранчо лос Рамирез, Лос Сентено (Селаја), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ранчо лос Рамирез, Фраксион ел Дивисадор (Саламанка), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ранчо лос Рамирез (Тлахомулко де Зуњига), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ранчо лос Рамирез, Ел Конче (Санта Марија дел Рио), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ранчо лос Рамирез (Закатекас), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику